Eagle Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Grove (Georgia) im Hart County
 Eagle Grove (Iowa) im Wright County